UAE Team Emirates (UCI Team Code: UAE) — профессиональная шоссейная велокоманда Объединённых Арабских Эмиратов. Команда Мирового Тура UCI (с 2005 года).

Генеральный менеджер Джузеппе Саронни — в прошлом известный профессиональный велосипедист, чемпион мира и победитель двух серий Джиро д’Италия.

История 
Команда основана в 1991 году компанией по производству велосипедов «Colnago». С 1993 года главным спонсором становится компания-производитель стального проката «Lampre».

В 1996 году выступала под названием Panaria-Vinavil. Гонщик команды Павел Тонков сумел выиграть генеральную классификацию Джиро д’Италия. Но по окончании сезона команда фактически прекращает существование. Большая часть персонала, включая велогонщиков, переходит в команду Mapei.

В 1996 году команда воссоздаётся под названием Lampre-Daikin во главе с чемпионом мира 1982 года и двукратным победителем Джиро д’Италия Джузеппе Саронни.

В 2005 году объединяется с командой Saeco и получает лицензию UCI ProTour под названием Lampre-Caffita. С 2010 года носит нынешнее название и продолжает выступать в соревнованиях под эгидой UCI ProTour.
В 2011 году объединяется с командой ISD.

В августе 2016 года команда (тогда называвшаяся Lampre-Mérida) подтвердила, что ее лицензия WorldTeam передается от CGS Cycling китайской компании TJ Sport Consultation, при этом команда становится первой китайской командой WorldTour с 2017 года. Бывший менеджер команды Saunier Duval – Prodir Мауро Джанетти был объявлен координатором проекта. В интервью La Gazzetta dello Sport в следующем месяце Саронни подтвердил, что он и CGS Cycling продолжат управлять командой от имени TJ Sport, и что велосипеды для команды будут поставляться Colnago. Он указал, что проект координируется правительством Китая через TJ Sport с участием ряда китайских компаний, включая Alibaba, и что его целью является развитие китайского велоспорта и райдеров. Однако, когда в ноябре UCI выдал командам 17 лицензий на WorldTour, он объявил, что заявка TJ Sport «рассматривается» лицензионной комиссией. По словам Саронни, причина задержки заключалась в том, что глава проекта TJ Sport Ли Чжицян серьезно заболел, что не позволило подтвердить финансирование проекта.

В результате, менеджменту команды пришлось искать другие варианты финансирования, вследствие чего договорились о финансировании из Объединенных Арабских Эмиратов и смене названия на UAE Abu Dhabi. UCI подтвердил лицензию команды на WorldTour 20 декабря. В феврале 2017 года команда объявила, что авиакомпания Emirates подписала контракт с командой в качестве титульного спонсора. Впоследствии команда стала называться: UAE Team Emirates. В июне 2017 года, за два дня до Тур де Франс 2017 года, команда объявила, что ее также будет спонсировать First Abu Dhabi Bank, объединение First Gulf Bank и Национального банка Абу-Даби, а их логотип будет добавлен на груди и по бокам майки команды.

В январе 2020 года команда стала первой в мировом велотуре, кто обеспечил всех гонщиков и персонал команды вакциной от Covid-19. Таким образом, гарантированно обеспечив участие команды в следующем сезоне соревнований.

Состав и победы

Текущий сезон 2023 
Состав

Победы

Другие сезоны 

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные победы в 1990—2010 годах 
 1993
 Милан — Сан-Ремо — Маурицио Фондриест
 Тур де Франс: три этапа и спринтерская классификация  — Джамолидин Абдужапаров
 Общий зачёт Кубка Мира — Маурицио Фондриест
 Вуэльта Испании: этап 18 — Сергей Ушаков
 1996
 Джиро д’Италия: генеральная классификация  — Павел Тонков
 2000
 Тур Швейцарии — Оскар Каменцинд
 Джиро д’Италия: этап 15 — Джильберто Симони
 Вуэльта Испании: этап 16 — Джильберто Симони
 2001
 Льеж — Бастонь — Льеж — Оскар Каменцинд
 Джиро д’Италия: этап 21 и генеральная классификация  — Джильберто Симони
 Вуэльта Испании: этап 20 — Джильберто Симони
 2002
 Тур де Франс: этап 1 — Рубенс Бертольяти
 2006
 Тур де Франс: молодёжная классификация  — Дамьяно Кунего
 2007
 Тур Фландрии — Алессандро Баллан
 Vattenfall Cyclassics — Алессандро Баллан
 Тур Ломбардии — Дамиано Кунего
 Тур Трентино: этап 1, 2 и генеральная классификация — Дамьяно Кунего
 2008
 Чемпионат Мира: групповая гонка  — Алессандро Баллан
 Страны Басков: этап 5 — Дамиано Кунего
 Amstel Gold Race — Дамиано Кунего
 Тур Ломбардии — Дамиано Кунего
 Вуэльта Испании: этап 7 — Алессандро Баллан
 2009
 Тур Польши: этап 5 и генеральная классификация — Алессандро Баллан
 2010
 Гран-При побережья Этрусков — Алессандро Петакки
 Тур Сардинии:
 Этап 1 — Франческо Джавацци
 Этап 3 — Алессандро Петакки
 Этап 4 — Данило Хондо
 Тур де Франс: этапы 2 и 7 — Алессандро Петакки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Профиль команды на сайте UCL

Велосипедные команды